25-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в 1956 році.

Загальна інформація 
Боротьба за звання чемпіона України звелася до дуелі між провідними майстрами УРСР Анатолія Банника та Ісаака Липницького. Обидвом шахістам вдалося пройти турнір без поразок та значно випередити найближчих суперників.

Спочатку лідерство захопив чотириразовий чемпіон УРСР Анатолій Банник. Липницький в 1-му турі боровся за нічию в партії з молодим шахістом Романовським, а у другому турі вигравав пішака у Бориса Ратнера, але у підсумку упустив виграш. Однак в подальшому Липницький грав більш впевнено та здобув поспіль шість перемог.

У 15-му турі Липницький зустрівся з Банником, який відставав від нього на 1 очко. Ініціатива в партії була на боці Банника, але Липницький чітко захищався, і в день догравання суперники зафіксували нічию. В останніх 4-ох турах Липницький набрав 3 очки та втримав перше місце (15 очок з 19). На очко від нього відстав Банник.

Третє місце посів харків'янин Аркадій Макаров (12 очок), четверте — Рем Романовський з Миколаїва (11½), п'яте — киянин Абрам Замиховський (11). Переможці турніру завоювали право брати участь в півфіналі першості СРСР.

Слід відмітити успіхи Романовського, який вперше брав участь в чемпіонаті УРСР та перевиконав норму кандидата в майстри на 2½ очка, та львівського студента Богдана Воробця, який також виконав норму кандидата в майстри.

Зі 190 зіграних на турнірі партій  — 111 закінчилися перемогою однієї зі сторін (58,4 %), внічию завершилися 79 партій.

Турнірна таблиця

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 10/1956, стор.309-310
 Збірник «Шахматы за 1956 год» стор.67-69

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1956 у шахах
1956 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів